Zigula (auch Zigua, Zigwa, Zegua, Zeguha, Zigoua, Zegura) bezeichnet:
eine Ethnie in Tansania, siehe Zigula (Volk)
deren Sprache, siehe  Zigula (Sprache)